Cui kan syfta på:

 CUI – ett volymmått baserat på det äldre längdmåttet tum
 Cui (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
 César Cui (1835–1918), en rysk kompositör och militär